Prior (latinské slovo s významem přední, bližší, dřívější) může znamenat: 
 Převor
 obchodní dům Prior
 Prior (společnost)

Související články 
 A priori
 Priorita